Die Irish League 1950/51 war die 50. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum neunten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1950/51
Fußballsaison 1950/51